Трошкін — російське прізвище

 Трошкін Володимир Андрійович — хокеїст
 Трошкін Володимир Миколайович — футболіст, заслужений майстер спорту, заслужений тренер